Борм-ле-Мімоза́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011). Тут базується мотогоночна команда «Tech 3».

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південний схід від Парижа, 85 км на схід від Марселя, 34 км на схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3716 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7904,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Борм-ле-Мімоза 
 Офіційний сайт Туристичне бюро муніципалітету Борм-ле-Мімоза 
 [ Розташування муніципалітету Борм-ле-Мімоза на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар